Das Dameneinzel im Squash bei den Panamerikanischen Spielen 2019 wurde vom 25. bis 28. Juli ausgetragen. Das Teilnehmerfeld bestand aus 14 Spielerinnen.

Die Siegerin der letzten Austragung, Amanda Sobhy, nahm erneut teil und startete topgesetzt ins Turnier. Sie zog erneut ins Finale ein, wo sie auf ihre Landsfrau Olivia Blatchford Clyne traf und mit 7:11, 11:5, 11:7 und 11:8 bezwang. Bronze erhielten die beiden in den Halbfinals unterlegenen Kanadierinnen Hollie Naughton und Samantha Cornett.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf tournamentsoftware.com (englisch)

Einzelnachweise 

Squash
2019
Squashturnier in Lima
Squashturnier 2019
Frauensquashturnier